У́лица Мака́ренко — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Макаренко — улица в Астрахани.
 Улица Макаренко — улица в Балашове.
 Улица Макаренко — улица в Белгороде.
 Улица Макаренко — улица в Братске.
 Улица Макаренко — улица в Волгограде.
 Улица Макаренко — улица в Воронеже.
 Улица Макаренко — улица в Казани.
 Улица Макаренко — улица в Калининграде.
 Улица Макаренко — улица в Кирове.
 Улица Макаренко — улица в Красноярске.
 Улица Макаренко — улица в Москве.
 Улица Макаренко — улица в Новосибирске.
 Улица Макаренко — улица в Новочеркасске.
 Улица Макаренко — улица в Пензе.
 Улица Макаренко — улица в Перми.
 Улица Макаренко — улица в Самаре.
 Улица Макаренко — улица в Сочи.
 Улица Макаренко — улица в Ставрополе.
 Улица Макаренко — улица в Толбазах.
 Улица Макаренко — улица в Томске.
 Улица Макаренко — улица в Туле.

Украина 
 Улица Макаренко — улица в Виннице.
 Улица Макаренко — улица в Днепре.
 Улица Макаренко — улица в Донецке.
 Улица Макаренко — улица в Запорожье.
 Улица Макаренко — улица в Каменском.
 Улица Макаренко — улица в Чернигове.

Казахстан 
 Улица Макаренко — улица в Алма-Ате.

Белоруссия 
 Улица Макаренко — улица в Минске.

См.также 
 Проезд Макаренко
 Переулок Макаренко